Aceasta este lista fotbaliștilor care au jucat întreaga carieră la un singur club.

Sunt incluși foști și actuali jucători care au jucat întreaga carieră la un singur club, cu o durată totală de minimum 10 ani petrecuți acolo.

Lista jucătorilor

Carieră de jucător și post-jucător
Aici sunt listați acei jucători care după încheierea carierei de jucător, au rămas la club să activeze în alte funcții — antrenor, conducere, etc.

Barry Kitchener (Millwall): jucător 1967–1982; antrenor: 1982; antrenor de rezerve și juniori 1982–1985.

Lajos Tichy (Budapest Honvéd FC): jucător 1953–1971; antrenor 1976–1982.

Hakkı Yeten (Beșiktaș JK): jucător 1931–1948; antrenor 1949 și 1950–1951; președinte 1960–1963, 1964–1966 și 1967–1968.

Santiago Bernabéu Yeste (Real Madrid): jucător 1912–1927; director/antrenor secund and antrenor 1927–1936; președinte 1943–1978.

Bob Crompton (Blackburn Rovers): jucător 1896–1920; antrenor: 1926–1930 și 1938–1941.

Kim Daugaard (Brondby IF): jucător 1993–2008; antrenor secund 2009–2011.

Ali Sami Yen (Galatasaray SK): jucător 1905–1909; antrenor 1916–1917; președinte 1905–1918 și 1925

Vladimir Maminov (Lokomotiv Moscow): jucător 1992–2008; antrenor secund 2009–prezent.

Boris Gavrilov (Shinnik Yaroslavl): jucător 1971–1989; antrenor secund 1989–prezent.

Bill Nicholson (Tottenham Hotspur): jucător 1938–1955; antrenor 1958–1974.

Ledley King (Tottenham Hotspur): jucător 1999–2012; club ambassador 2012–prezent.

Bob Paisley (Liverpool): jucător 1939–1954; fizioterapeut și antrenor 1954–1974; antrenor 1974–1983, director 1983–1992.

Ted Bates (Southampton): jucător 1937–1953; antrenor 1955–1973; antrenor secund 1973–1976, board director 1976–1996, președinte 1996–2003.

Thomas Schaaf (Werder Bremen): jucător 1978–1994; antrenor juniori 1987–1995; antrenor de rezerve 1995–1999, antrenor 1999–2013.

Lev Yashin (Dynamo Moscow): jucător 1949–1971; administrare 1971–1990.

Cosme Damião (Benfica): jucător 1907–1916; antrenor 1908–1926.

Gerard Meijer (Feyenoord): fizioterapeut 1959–2009.

Willie Miller (Aberdeen): jucător 1972–1990; antrenor 1990–1992; antrenor 1992–1995; director of football 2004–2012.

Antoon Verlegh (NAC Breda): jucător 1912–1931; antrenor, președinte, președinte de onoare 1931–1960.

Michael Zorc (Borussia Dortmund): jucător 1981–1998; general antrenor of football 1998–prezent

Heinz Wewers (Rot-Weiss Essen): jucător 1949–1962; runner of stadium pub 1957-approx.1962; antrenor 1967 (1 month)

Aage Rou Jensen (AGF): jucător 1941–1962; antrenor

Roy Sproson (Port Vale): jucător 1949–1972 and antrenor 1974–1977.

Vadym Sosnykhin (Dynamo Kyiv): jucător 1960–1973; youth-team antrenor 1974–1991; veterans team director 1992–2003.

Andriy Tsvik (Stal Alchevsk): jucător 1987–2005; antrenor de rezerve 2005–2007; antrenor secund 2007–prezent.

Josu Urrutia (Athletic Bilbao): jucător 1987–2003; președinte 2011–prezent.

Paul Scholes (Manchester United): jucător 1994 – 2013; reserve-team antrenor 2011–2012 before coming out of retirement.

Nat Lofthouse (Bolton Wanderers): jucător 1939–1960; antrenor 1968–1970 and also 1971; antrenor secund 1961; chief antrenor 1967; chief scout; președinte 1968–2011

George Bray (Burnley): jucător 1937–1952; antrenor 1952–1974; kit antrenor 1974–1992

Michael Angerschmid (SV Ried): jucător 1992–2006; antrenor de rezerve 2007–2012; antrenor secund 2008–2012; antrenor 2012–prezent.

Referințe

Liste despre fotbal
Liste de fotbaliști